Robert Hägg (né le  à Uppsala en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Formé au Gimo IF, il joue pour l'équipe de jeunes du MODO hockey. Il devient professionnel avec cette équipe en 2012-2013. Il est repêché au deuxième tour par les Flyers de Philadelphie, au  rang, lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2013. 

Il joue une autre saison en Suède avant de rejoindre le club-école des Flyers, les Phantoms de l'Adirondack, vers la fin de la saison 2013-2014. Il joue son premier match avec les Flyers le  contre les Hurricanes de la Caroline. Il intègre l'effectif des Flyers lors du début de la saison 2017-2018.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2012-2013 ||MODO hockey ||Elitserien ||27 ||0 ||1 ||1 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2013-2014 ||MODO hockey ||SHL ||50 ||1 ||5 ||6 ||47 ||2 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2013-2014 ||Phantoms de l'Adirondack ||LAH ||10 ||1 ||3 ||4 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 ||Phantoms de Lehigh Valley ||LAH ||69 ||3 ||17 ||20 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 ||Phantoms de Lehigh Valley ||LAH ||65 ||5 ||6 ||11 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 ||Phantoms de Lehigh Valley ||LAH ||58 ||7 ||8 ||15 ||48 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2016-2017 ||Flyers de Philadelphie ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 ||Flyers de Philadelphie ||LNH || 70 || 3 || 6 || 9 || 32 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Flyers de Philadelphie || LNH || 82 || 5 || 15 || 20 || 63 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Flyers de Philadelphie || LNH || 49 || 3 || 10 || 13 || 30 || 12 || 0 || 3 || 3 || 6
|-
| 2020-2021 || Flyers de Philadelphie || LNH || 34 || 2 || 3 || 5 || 18  || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Sabres de Buffalo  || LNH || 48 || 1 || 7 || 8 || 25 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Panthers de la Floride  || LNH || 16 || 0 || 1 || 1 || 10 || - || - || - || - || -
|-

| 300 || 14 || 42 || 56 || 178 || 14 || 0 || 3 || 3 || 6

Au niveau international 

| 2012 || align=left| Suède U17 || align=left|Défi mondial -17 ans || 6 || 2 || 4 || 6 || || 16|| align=left| place
|-
| 2013 || align=left| Suède U20 || align=left|Championnat du monde junior || 5 || 1 || 1 || 2 || -1|| 0||align=left| Médaille d'argent
|-
| 2013 || align=left| Suède U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 5 || 1 || 3 || 4 || +1|| 12 ||align=left| place
|-
| 2014 || align=left| Suède U20 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 1 || 0 || 1 || +4|| 12 ||align=left| Médaille d'argent
|-
| 2015 || align=left| Suède U20 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 0 || 2 || 2 || -3|| 2 ||align=left| place
|-
| 2019 || align=left| Suède|| align=left|Championnat du monde || 8 || 0 || 0 || 0 || 4 || +2 ||align=left| place

Références 

Naissance en février 1995
Naissance à Uppsala
Joueur suédois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur du MODO hockey
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Panthers de la Floride